Le Jil Handassat El Djazaïr (en ), plus couramment abrégé en JH El Djazaïr ou en JHD, est un ancien club algérien de football fondé en 1968 et disparu en 1994, sous le nom du DNC Alger (en ) abrégé en DNCA, en compagnie d'autres sections omnisports qui existent encore (actuellement OC Alger). 

En 1982, le club de la section football change de nom pour devenir le Jil Handassat El Djazaïr puis le Jil Saad El Binaâ () en 1986 puis l'Ittihad Riadhi Binaâ d'Alger () en 1988, pour ensuite disparaître définitivement en 1989.

Histoire 
Club fondé autour de la société nationale de construction d'Alger (Distribution Nouvelle pour Construction d'Alger, qui était sous la gestion de l'Armée Nationale Populaire Algérienne ANP jusqu'en 1977), et qui porta ainsi le nom du DNC ANP d'Alger.

Après les réformes sportives en Algérie de 1977 et l'intégration des équipes de football aux entreprises nationaux, le club devient une des sections du Club Sportif DNC Alger (Omnisports - voir article Olympique Club d'Alger) sous la gestion de la société nationale de construction Distribution Nouvelle pour Construction d'Alger.

La même année, le club est sacré champion de la Division 2 1976-77 et accède en Division 1 pour la première fois depuis sa création, pour passer cinq années d'affilée et s'imposer avec les meilleures équipes dans le championnat algérien malgré le handicap de ne pas avoir une galerie de supporters.

En 1982, malgré la relégation du club en D2, le club parvient à marquer son nom avec des lettres d'or dans les annales du football algérien, en remportant son premier et unique titre, en l’occurrence la Coupe d'Algérie face au MA Hussein Dey. 2 ans plus tard, le club perd la finale de cette même compétition face au MP Oran, le club portait à l'époque l’appellation du Jil Handassat El Djazaïr.

En 1985, le club accède une seconde fois en D1, mais ne parvient pas à se maintenir et retourne aussitôt en D2. 

En 1988, le club sous une autre appellation Jil Saâd Binaâ, se voit relégué en D3 algérienne, puis en 1989 et à la suite du retrait des sociétés économiques algériennes de la gestion des clubs de football, le club se retrouve sons tutelle et se voit écarté des sections du futur OC Alger (futur nom des autres sections du même club omnisports) puis fini par être dissout et disparaître du monde footballistique algérien.

Image et identité du club

Les différents noms du club

Palmarès et bilan

Palmarès 
 * tournoi des éspoires de toulon , france 1983 il a représenté l'algerie .

Classement en Championnat d'Algérie par saison 

 1968-69: D5 , ch wilaya d'alger 
 1969-70: ?
 1970-71: ?
 1971-72: ?
 1972-73: ?
 1973-74: ?
 1974-75: ?
 1975-76: ?
 1976-77: D2,  
 1977-78: D1, 
 1978-79: D1, 
 1979-80: D1, 
 1980-81: D1, 
 1981-82: D1,  
 1982-83: D2 gr. centre-est, 
 1983-84: D2, 
 1984-85: D2,  
 1985-86: D1,  
 1986-87: D2,  
 1987-88: D2,  
 1988-89: D3, 
 1989-90: D3,  
 1990-91: D3,   
 1991-92: D3,   
 1992-93: D?, 
 1993-94: D?,

Résultats en Coupe d'Algérie par saison 

 1968-69: ?
 1969-70: ?
 1970-71: ?
 1971-72: ?
 1972-73: Quart-finaliste.
 1973-74: ?
 1974-75: ?
 1975-76: ?
 1976-77: ?
 1977-78: ?
 1978-79: Demi-finaliste.
 1979-80: Demi-finaliste.
 1980-81: Demi-finaliste.
 1981-82: Vainqueur.
 1982-83: ?
 1983-84: Finaliste.
 1984-85: 1/32 finaliste.
 1985-86: 1/32 de finale .
 1986-87: 1/32 finaliste.
 1987-88: 1/8 finaliste.
 1988-89: 1/64 finaliste.

Structures du club

Infrastructures

Stade de Caroubier 
C'est un petit terrain de football de proximité, situé dans le lieu-dit Kharouba (Caroubier) dans la commune d'Hussein Dey, où le club jouait ses matchs lors de ces débuts.

Stade  Novembre 1954 
Connu sous le nom du stade de Lavigerie, car situé dans le quartier de "Lavigerie" à El Harrach, faisant désormais partie de la commune d'El Mohammadia, le club y jouait ses matchs.

Stade Omar Hamadi 
Connu sous le nom du stade de Bologhine, car situé dans la commune de Bologhine, le club y jouait ses matchs.

Personnalités du club

Anciens joueurs 
  Mohamed Belaidi
  Hamid Benbouteldja
  Zoubir Maâziz
  Mohamed Khelloufi
  Rabah Djennadi dit Djamel
  Lotfi Guellati
  Djamel Oulmane
  Abdelkader Horr
   Boualem Saâdoud 
  Ali Bencheikh
  Chaabane Merzekane
  Mahmoud Guendouz
  Abderrazak Harb 
       Youcef Yahi

  Oualikene Liès

Anciens entraîneurs 
 Amokrane Oualiken

Participation internationale

Rencontres

Notes et références

Vidéothèque du JHD

Liens externes 

JHD
Club de football à Alger
Wilaya d'Alger
Club de football fondé en 1968
Club de football disparu en 1989